Niemcy:
 Taben – dzielnica Beverstedt

Zobacz też:
 Taben-Rodt